Кастильехар () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэскар. Занимает площадь 132 км². Население — 1580 человек (на 2010 год). Расстояние — 136 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады